Bogdan Zwijacz (ur. 1962) – polski skoczek narciarski. Reprezentant klubu Wisła-Gwardia Zakopane. Medalista mistrzostw Polski w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
W 1982 roku znalazł się w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Oslo. W konkursach indywidualnych zajął 48. miejsce na normalnej skoczni i 37. na dużej. W konkursie drużynowym wraz z Stanisławem Pawlusiakiem i Piotrem Fijasem uplasował się na 14. miejscu, wyprzedzając tylko reprezentacje Francji i Szwajcarii.

W styczniu 1983 został zwycięzcą rozegranego na Średniej Krokwi konkursu w ramach Memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny. W pierwszej serii uzyskał 76,5 metra, a w drugiej skokiem na odległość 81 metrów ustanowił rekord skoczni. Podczas konkursu na Wielkiej Krokwi doznał zwichnięcia stawu biodrowego.

W sezonie 1983/1984 został zwycięzcą konkursu Pucharu Europy w skokach narciarskich rozegranego w Travniku.

Bogdan Zwijacz dwukrotnie zdobywał medale podczas indywidualnych konkursów mistrzostw kraju. W 1984 roku na skoczni normalnej zdobył srebro przegrywając wyłącznie z Piotrem Fijasem. Rok później na dużym obiekcie wywalczył brąz. Lepsi od niego byli Piotr i Tadeusz Fijas.

W 1984 roku na skoczni im. Heiniego Klopfera ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 153 metry. W tym samym roku w rumuńskiej miejscowości Borșa skokiem na odległość 118 metrów ustanowił rekord nieczynnej obecnie skoczni Trambulina Tintina o punkcie konstrukcyjnym usytuowanym na 110. metrze. 15 lat później Florin Spulber wyrównał rekord Polaka.

Najwyższym miejscem Zwijacza osiągniętym w zawodach Pucharu Świata jest 29. lokata uzyskana podczas konkursu w Szczyrbskim Jeziorze w 1982 roku. Dwukrotnie w karierze brał udział w Turnieju Czterech Skoczni. 31. edycję turnieju ukończył na 44. miejscu, a w sezonie 1984/1985 (w 33. turnieju) zajął 74. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Polski 
 srebrny medal: 1984 (K-70)
 brązowy medal: 1985 (K-90).

Przypisy 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 1962